Brave (navegador web), navegador web de codi obert basat en Chromium, creat per la companyia Brave Software l'any 2016
 Cinema:
 Brave (Indomable), pel·lícula estatunidenca d'animació en 3D generada per ordinador de 2012, produïda per Pixar i distribuïda per Walt Disney
 The Brave, pel·lícula estatunidenca dirigida per Johnny Depp, estrenada l'any 1997, adaptació de la novel·la homònima de Gregory Mcdonald